Климаше́вский — фамилия. Известные носители:

 Климашевский, Алексей Владимирович (род. 1954) — советский и российский театральный режиссёр.
 Климашевский, Анджей (род. 1954) — польский гребец-байдарочник.
 Климашевский, Виктор Петрович (род. 1975) — белорусский футболист.
 Климашевская, Станислава Ивановна — фотограф